Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 4001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 października 1909 do 15 sierpnia 1991. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

4001-4100

4101-4200

4201-4300

4301-4400

4401-4500

4501-4600

4601-4700

4701-4800

4801-4900

4901-5000

Przypisy 

Lista planetoid 004001-005000